Jeanne bezeichnet:

 den weiblichen Vornamen Jeanne (Vorname)
 einen Asteroiden, siehe (1281) Jeanne
 ein Gemälde von Édouard Manet, siehe Der Frühling (Manet)
 Jeanne (Venuskrater)

Jeanne ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Jeanne (* 1972), luxemburgischer Jazzmusiker und Musikjournalist
 Jonathan Jeanne (* 1997), französischer Basketballspieler
 Leon Jeanne (* 1980), walisischer Fußballspieler

Jeanné ist ein seltener männlicher Vorname. Bekannter Namensträger ist:
 Jeanné Nell (1983–2014), südafrikanischer Bahnradsportler

Siehe auch:
 Jeanne d’Arc (Begriffsklärung)
 Jeanne Dielman, belgisch-französischer Film (1975)
 Jeanne Hill, Hügel auf der Booth-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Jeanne in den Gärten
 Kamikaze Kaito Jeanne, japanischer Anime und Manga
 Éditions Jeanne Laffitte, französischer Verlag
 Michael Jeannée (* 1943), österreichischer Boulevardjournalist